

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Asyryjczycy deportowali ludność Samarii.
 Asyryjczycy zajęli Karkemisz.
 Europa
 16. starożytne igrzyska olimpijskie.
 Numa Pompiliusz został królem Rzymu.

Zmarli 
 Achaz, król Judy
 Romulus, król-założyciel Rzymu